Vänersborg eller Venersborg kan syfta på:

Vänersborg – tätort i Sverige
Vänersborgs kommun – kommun i Sverige
Vänersborgs stad – tidigare administrativ stad i Sverige
Vänersborgs församling – en församling i Skara stift i Vänersborgs kommun
 Vänersborgs distrikt –  ett distrikt i Vänersborgs kommun och Västra Götalands län
IFK Vänersborg –  bandyklubb i Sverige
Vänersborgs FK – en fotbollsklubb
 Vänersborgs IF – en fotbollsklubb
Venersborg, Washington – plats i USA